Сиукският език (наричан също дакота) е името на цяло езиково семейство в Северна Америка. Говорен е от няколко десетки хиляди души от сиуксите, живеещи днес в Канада и Съединените щати.

Регионално разделение 
Сиукският език има три основни диалекта съответстващи на трите основни сиукски подразделения. От своя страна тези три подразделения се състоят от по няколко групи, някои от които говорят отделни субдиалекти:
 Сантии-Сиситон, диалект на Източните, Сантиите или подразделение Дакота. Диалекта Сантии е говорен от групите мдеуакантон, уахпетон и уахпекуте, а субдиалекта Сиситон от групата сиситон.
 Янктон-Янктонаи, диалект на Централните или подразделение Уичийена. Янктон е субдиалект на групата янктон, а Янктонаи на янктонаи и Долни янктонаи.
 Тетон, диалект на Западните, Тетон или подразделение Лакота. Северният субдиалект на Тетон е говорен от групите миниконжу, итазипчо, хункпапа, сихасапа и оохенунпа, а Южният субдиалект е говорен от групите брюле и оглала.

Различията между диалектите и субдиалектите са предимно фонологични и лексикални и обикновено не пречат на взаимната разбираемост.

Трите основни диалекта на сиуксите и тяхната тясна връзка с асинибойн и стоуни са разпознати в началото на 19 век. Най-съществената фонетична характеристика, която ги отличава е наличието на Д, Н или Л. Сантии-Сиситон и Янктон – Янктонаи имат Д, макар че Янктон-Янктонаи и Сиситон, както и някои варианти на Сантии имат също и Н, там където Тетон имат Л, докато асинибойните и стоуните имат Н. За пример терминът за самоопределение при Сантии-Сиситон е Дакота (Dakhóta), при Янктон-Янктонай Дакота (Dakhóta), при Тетон е Лакота (Lakhóta) и при асинибойните и стоуните Накота (Nakhóta) или Накода (Nakhóda). През 20 век тези три звука са приети неправилно като дефиниращи трите основни диалекта и Янктон-Янктонаи е погрешно класифициран като N-диалект, заради етно-историческата им връзка с асинибойните и стоуните.

Фонетични различия 
Фонемите в сиукския език са:
 звучни преградни съгласни – b(б), d(д), g(г)
 беззвучни непредихателни преградни и преградно-проходни съгласни – p(п), t(т), ċ(ч), k(к), ˀ
 беззвучни предихателни преградни и преградно-проходни съгласни – ph, th, ċh, kh
 гласилкови преградни и преградно-проходни съгласни – ṗ, ṫ, ċ, ḱ
 беззвучни проходни съгласни – s(с), ṧ(ш), x(х), h(х)
 звучни проходни съгласни – z(з), ẑ(ж), ỿ
 гласилкови проходни съгласни – ṡ, ṩ, ẋ
 носови съгласни – m(м), n(н)
 латерален резонанс – l(л)
 звучни полугласни – w(у), y(й)
 устни гласни – i, e, a, o, u
 носови гласни – in(ин), an(ан), un(ун)
 първично ударение – ỳ

Следващата таблица показва някои от основните фонетични различия между регионалните разновидности на сиукския език.

Лексикални различия 
Има и многобройни лексикални различия между сиукските диалекти, както и между под-диалектите. Янктон-Янктонай е лексикално по-близо до езика Лакота, отколкото до Санти-Сисетон. Следващата таблица дава някои примери.

Писмена система

Езикови програми 
В края на 1960-те училищата в много сиукски общности започват да играят активна роля в инициирането на двуезични образователни програми. До 2000 г. почти всички училища в сиукските резервати имат някаква форма на езиково обучение. Всяка програма работи самостоятелно, разработвайки собствена писмена система и учебни материали, пренебрегвайки използваните повече от век мисионирска писменост и материали. Въпреки обаче опитите в продължение на няколко десетилетия за създаването на няколко писмени системи нито една от тях не е получила признание. И въпреки създадените многобройни учебни материали интереса към езиковото обучение води до написването и издаването на няколко изключително полезни учебника, на първо място сред тях са издадените от лингвистите Дейвид С. Рууд и Алан Р. Тейлър двугодишен двутомен учебник на ниво колеж, елементарен двуезичен речник и читанка за Тетон говорен в резерватите Пайн Ридж и Роузбъд. В допълнение към езиковите програми в местните сиукски общности няколко университета започват да предлагат езикови курсове на диалектите Тетон и Сантии-Сиситон. Първите курсове започват в началото на 1970-те в Университета на Колорадо в Боулдър и в Университета на Минесота. Впоследствие и други университети в Северна Дакота, Южна Дакота и небраска започват да провеждат такива курсове.

Източници 

Индиански езици
Езици в САЩ
Езици в Канада
Сиукси